Хожов може бити:

 Хожов, град у Пољској
 Хожов (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република